Jelen (1968–1978) magyar nyelvű jugoszláv ifjúsági folyóirat, amely Szabadkán jelent meg
 Jelen (2020–) magyarországi közéleti, politikai-gazdaságpolitikai hetilap
hasonló néven
 Irodalmi Jelen (2001–)  független irodalmi lap
 Nyugati Jelen (1990–)  magyar nyelvű regionális napilap, amelyet Románia öt nyugati megyéjében (Arad, Temes, Krassó, Hunyad és Fehér) terjesztenek